Ngwa steht für
Ngwa (Volk) im Südosten Nigerias
Ngwa (Sprache) 
Babungo (Volk) im Nordwesten Kameruns
Babungo (Sprache) aus der Familie der Niger-Kongo-Sprachen
Wuhua (Meizhou), Kreis in der chinesischen Provinz Guangdong